Bocaiuvense – abitanti di Bocaiúva do Sul
Bocaiuvense – abitanti di Bocaiúva